Козлина:

 Козлина — шкура домашних коз или, реже, шкура диких коз из рода горных козлов.
 Козлина, Александар (1938—2013) — югославский футболист, чемпион Олимпийских игр.
 Козлина, Миладин (род. 1983) — словенский гандболист.